Залима́н () — село,
Залиманский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320282801. Население по переписи 2001 г. составляет 879 (415/464 м/ж) человек.

Является административным центром Залиманского сельского совета, в который, кроме того, входят
с. Мирная Долина,
с. Норцовка.

В окрестностях много братских могил советских воинов.

Географическое положение 
Село лежит на берегу реки Северский Донец. На противоположном берегу лежит
пгт Савинцы.

Достопримечательности 
Энтомологический заказник местного значения «Бойневе». Площадь 17,3 га. Размещен в с. Залиман. Живут около 30 видов полезных насекомых, из которых более 10 видов — дикие пчелы — опылители люцерны.

Известные люди 
Краснокутский, Константин Архипович — родился в селе Залиман в 1914 году, Герой Советского Союза.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района